Familienbande steht für:

 Der Irland-Krimi: Familienbande, Fernsehfilm aus der Reihe Der Irland-Krimi (2022)
 Ein starkes Team: Familienbande, ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2017
 Familienbande (1982), ein deutscher Spielfilm von Horst E. Brandt aus dem Jahr 1982
 Familienbande (2014), ein irischer Spielfilm von Mark Noonan aus dem Jahr 2014
 Familienbande (2016), ein Dokumentarfilm von Witali Manski aus dem Jahr 2016
 Familienbande (Fernsehserie), eine amerikanische Sitcom aus den Jahren 1982–1989
 Familienbande (Genealogieprogramm), ein Freeware-Genealogieprogramm
 Praxis mit Meerblick – Familienbande, ein deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Eißler aus dem Jahr 2020 
 Tatort: Familienbande, ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2010

Siehe auch:

 Familien-Bande, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1995
 Stiftung FamilienBande